

Patronymes 

 Émile Jouguet (1871 - 1943), ingénieur français.
 co-auteur avec David Leonard Chapman de la Condition de Chapman-Jouguet
 Pierre Jouguet (1869 – 1949), égyptologue et philologue français